Las Chapas bezeichnet:

 Las Chapas (Málaga), Stadtviertel der spanischen Stadt Málaga
 Las Chapas (Marbella), Distrikt der spanischen Stadt Marbella